Chiusani – abitanti di Chiusa (Bolzano)
Chiusani – abitanti di Chiusa di Pesio
Chiusani – abitanti di Chiusaforte